Memorial Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Memorial Building (Kansas), ID-Nr. 75000724
 Memorial Building (Michigan), ID-Nr. 80001857